Fish Rock steht für:

 Fish Rock (Kalifornien), Ort im Mendocino County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Fish Rock, Insel der Titi/Muttonbird Islands, Neuseeland